Reprezentacja Francji w rugby 7 mężczyzn – zespół rugby 7, biorący udział w imieniu Francji w meczach i sportowych imprezach międzynarodowych, powoływany przez selekcjonera, w którym mogą występować wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo tego kraju, mieszkający w nim, bądź kwalifikujący się ze względu na pochodzenie rodziców lub dziadków. Za jego funkcjonowanie odpowiedzialna jest Fédération Française de Rugby, członek Rugby Europe oraz World Rugby.

Turnieje

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w Pucharze Świata

Udział w World Rugby Sevens Series

Udział w mistrzostwach Europy

Udział w World Games

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona

Reprezentacje Francji w rugby union